Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Minazuki :
 le Minazuki, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1928 ;
 le Minazuki, un destroyer de classe Mutsuki en service de 1926 à 1944.

Minazuki